Жюпиле Лига 2000/2001 — 98-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 12 августа 2000 года и закончился 20 мая 2001 года.

На старте турнира «Брюгге» одержал 14 побед подряд, с разницей мячей 53:8, но чемпионом стать не сумел.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

2000/2001
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2000 году
Спорт в Бельгии в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001